Krappe ist:
 Krappe (Familienname), Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Krappe (Löbau), ein oberlausitzisches Dorf, heute Ortsteil von Löbau
 der Fachbegriff für die klauen- oder krallenartigen Halte-Elemente einer besonderen Edelsteinfassung

Siehe auch:
 Grappe